Серге́й Цветко́в:
 Цветков, Сергей Александрович (1946—1998) — российский инженер, учёный, специалист в области разработки регистрирующей аппаратуры для физических измерений.
 Цветков, Сергей Валентинович (1964—2015) — советский и российский артист балета.
 Цветков, Сергей Евгеньевич (1974—2009) — Герой России.
 Цветков, Сергей Иванович (1884—1938) — диакон Русской православной церкви, священномученик. Память 21 де­каб­ря (3 ян­ва­ря).
 Цветков, Сергей Никанорович (1862—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик. Память 22 (9) марта.
 Цветков, Сергей Николаевич (род. 1961) — советский хоккеист.
 Цветков, Сергей Эдуардович (род. 1964) — российский писатель.
 Примечания